Болоньское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Болоньское сельское поселение — входит в Клепиковский район

Хабаровский край 
 Болоньское сельское поселение — входит в Амурский район